Bonington ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Bonington (* 1934), britischer Bergsteiger
 Richard Parkes Bonington (1802–1828), englischer Maler